Насьон:
 «Насьон» — ежедневная газета, выходящая в Буэнос-Айресе.
  (Place de la Nation) — площадь в Париже.
 Насьон — станция метро, крупный пересадочный узел Парижского метрополитена.
 Насьон — станция RER (железнодорожная станция) в Париже.